Messier 95, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Leeuw 
 Mannlicher M1895, het standaardgeweer van de Nederlandse en Nederlands-Indische krijgsmacht